Сигав (другое название — Сингаве) (, Singave) — один из 3-х административных округов заморской общины Франции территории островов Уоллис и Футуна.

Традиционно называется Королевство Сигав.

В состав округа Сигав входит западная часть острова Футуна из группы островов Хорн. Округ занимает около трети острова — 30 км² из 83 км².
 
Общая площадь округа — 30 км². Население — 1457 чел. (2013). Административный центр округа Леава, в котором проживает 368 человек (2013).

Остальные населенные пункты округа:
 Фиуа (302 жителя),
 Нуку (257),
 Толоке (194),
 Ваисеи (159),
 Таваи (177).

В экономике округа преобладает натуральное сельское хозяйство и мелкое рыболовство в местной лагуне.

Большинство жителей полинезийского происхождения (97,3 %). Есть также небольшое количество европейцев.

Подавляющее большинство жителей округа — католики.

Примечания

Ссылки 
 Данные о численности населения
 Карта Уоллис и Футуна
 Символика

Административное деление Уоллиса и Футуны